est la bande originale du film américain Comment se faire larguer en dix leçons réalisé par Donald Petrie et sorti en 2003.

Liste des titres

Musiques additionnelles 
 Outre les titres présents, sur l'album, on entend aussi durant le film les morceaux suivants  :
 Amore (Sexo)
 Écrit par Macy Gray, Lester Mendez, Dallas Austin, Javier Vazquez et Sy Smith
 Interprété par Santana featuring Macy Gray
 Avec l'aimable autorisation dArista Records, Inc. Sous licence de BMG Special Products, Inc.
 19-2000 Écrit par 2D et Murdoc Niccals
 Interprété par Gorillaz
 Avec l'aimable autorisation d'EMI Records / Virgin Records America, Inc.
 Sous licence d'EMI Film & TV Music
  Écrit par Jeroen Van Olffen et Daniella Werckx Van Rhijn
 Interprété par NineFifty avec Cherry Dee
 Avec l'aimable autorisation de Lovecat Records
 Par arrangement avec Ocean Park Music Group
  Écrit par Nelly, Pharrell Williams et Charles Brown
 Interprété par Nelly
 Avec l'aimable autorisation d'Universal Records
 Sous licence d'Universal Music Enterprises
  Écrit par Kevin Hiatt et Charles Blaker
 Avec l'aimable autorisation de Megatrax Production Music, Inc.
  Écrit par James Kalamasz et Alain Leroux
 Avec l'aimable autorisation de Promusic, Inc.
  Écrit par Mort Dixon et Ray Henderson
 Avec l'aimable autorisation de TriStar Pictures
 Charge #4 Arrangé par Colleen Coil
 Avec l'aimable autorisation de FirstCom Music
  Écrit par Marc Shaiman
 Avec l'aimable autorisation de TriStar Pictures
  Écrit par Harry Warren, Harold Adamson et Leo McCarey
 Avec l'aimable autorisation de TriStar Pictures
 Additional Recording Courtesy of Twentieth Century Fox Film Corporation
  Écrit par Smokey Robinson et Bobby Rogers
 Interprété par UB40
 Avec l'aimable autorisation de Virgin Records
 Sous licence d'EMI Film & TV Music
  Écrit par Harold Arlen et Johnny Mercer
  Écrit par Richard Rodgers et Lorenz Hart
  Écrit par James Horner et Will Jennings
 Interprété par The Moonlight String Orchestra
 Avec l'aimable autorisation de LaserLight Digital
 Par arrangement avec Source/Q
  Écrit par Henry Mancini et Johnny Mercer
  Écrit par Jimmy Van Heusen et Johnny Burke
  Écrit par Marvin Hamlisch et Ed Kleban
  Écrit par Paul Witts
 Avec l'aimable autorisation dAssociated Production Music, LLC

Annexes

Articles connexes 
 Musique de film

Liens externes 
  L'album sur AllMusic
  L'album sur Soubdtrack Collector

Notes et références 

Bande originale de film
Album musical sorti en 2003